Алексей Ребров:
 Ребров, Алексей Кузьмич (род. 1933) — советский и российский физик, академик РАН.
 Ребров, Алексей Сергеевич — советский инженер, конструктор экскаваторов.